W Łodzi przed II wojną światową funkcjonowało ponad 250 synagog i domów modlitwy. W większości były to małe, prywatne bożnice znajdujące się w prywatnych mieszkaniach, przybudówkach i oficynach kamienic. Zwyczajowo najczęściej nazywane od nazwisk właścicieli.

Synagogą – według zasad judaizmu – może być każde pomieszczenie, w którym na wschodniej ścianie zawieszona zostanie specjalna „skrzynka” i w której będzie przechowywana Tora, czyli najważniejszy tekst objawiony judaizmu. Określenia „synagoga” – ewentualnie „bożnica” lub „bóżnica”, sztibl lub szul – przyjęło się używać do dużych reprezentacyjnych budynków. Natomiast inne miejsca to izby lub domy modlitwy. Wystarczy jak zbierze się dziesięciu Żydów i takie pomieszczenie na czas ich modłów staje się automatycznie „synagogą”. Natomiast nigdy kaplica przedpogrzebowa, choćby tak duża jak w Łodzi, nie będzie synagogą, bo nie ma w niej Tory. Nieraz domy modlitwy bywają mylone z tzw. kuczkami, które związane są ze świętem „Sukkot” (święto namiotów).

Pierwszą, drewnianą, synagogą znajdującą się w Łodzi była Stara Synagoga w Łodzi znajdująca się przy ulicy Wolborskiej 20.

Czynne synagogi:
 Synagoga Reicherów w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 28 (okazjonalnie)
 Synagoga w Łodzi (ul. Pomorska 18) (w siedzibie Gminy Żydowskiej; czynna na bieżąco)

Niegdysiejsze duże synagogi w Łodzi, które zostały zburzone przez Niemców pomiędzy listopadem 1939 a połową 1940; według obecnych adresów miejsc po nich:
 Synagoga Alte Szil w Łodzi (ul. Wolborska 29)
 Wielka Synagoga w Łodzi (al. T. Kościuszki 2)
 Synagoga Wilker Shul w Łodzi (ul. Zachodnia 56, ob. 70)
 Synagoga Ezras Izrael w Łodzi (ul. Wólczańska 6)
 Synagoga Ohel Jakow w Łodzi (ul. Gdańska 18)

Lista małych synagog i domów modlitewnych w Łodzi, według ulic

A 
Aleksandrowska (ob. ulica Limanowskiego):
 Synagoga Zalmy Szpichlera w Łodzi
 Synagoga Dawida Ofenbacha w Łodzi
 Synagoga Hersza Izbickiego w Łodzi
Aleksandryjska (ob. Bojowników Getta Warszawskiego):
 Synagoga Bera Senderowicza i Chaima Potera w Łodzi
 Synagoga Abrama Miaskowskiego w Łodzi
 Synagoga Mojżesza Rormana w Łodzi
 Synagoga Abrama Bialka i Hersza Grynsztejna w Łodzi
 Synagoga Lejba Lubochińskiego i Wolfa Milicha w Łodzi
 Synagoga Emanuela Najmana w Łodzi
 Synagoga Dawida Walda w Łodzi
 Synagoga Zeliga Wajsbega w Łodzi
 Synagoga Zandela Orenbacha w Łodzi
 Synagoga Wolfa Milicha w Łodzi
 Synagoga Eliasza Majera Krawieckiego w Łodzi
 Synagoga Lejba Rodzyńskiego w Łodzi

B 
Benedykta (ob. 6 Sierpnia):
 Synagoga Józefa Lewsztajna w Łodzi
 Synagoga Abrama Rapaporta w Łodzi
 Synagoga Moszka Lipskiego w Łodzi
Brzezińska (ob. Wojska Polskiego):
 Synagoga Aleksandra Sztejna w Łodzi
 Synagoga Jakuba Oszkowskiego i Michała Wrżonskiego w Łodzi

C 
Cegielniana (ob. S. Jaracza):
 Synagoga im. Salomona Nusena w Łodzi
 Synagoga Kadesza Gilmana w Łodzi
 Synagoga Lejba Helmana w Łodzi
 Synagoga Arona Kona w Łodzi (ul. Cegielniana 29)
 Synagoga Salomona Monata w Łodzi
 Synagoga Hersza Szpejberga i Jakuba Zaksa w Łodzi (ul. Cegielniana 46)
 Synagoga Dydiego Bergera w Łodzi (ul. Cegielniana 48)
 Synagoga Linas Hacholim w Łodzi
 Synagoga Josela Urysona w Łodzi (ul. Cegielniana 56)

D 
Długiej (ob. Gdańska):
 Synagoga Chaima Janowskiego w Łodzi
 Synagoga Symchy Uberbauma w Łodzi
 Synagoga Józefa Gejnzlera w Łodzi (ul. Długa 68)
 Synagoga Józefa Gejnzlera w Łodzi (ul. Długa 76)
 Synagoga Gerszona Goldberga w Łodzi
Drewnowska:
 Synagoga Izraela Rotmana w Łodzi (ul. Drewnowska 4)
 Synagoga Jankiela Kalińskiego i Jankiela Zarzewskiego w Łodzi
 Synagoga Izraela Rotmana w Łodzi (ul. Drewnowska 11)
 Synagoga Kopela Koplowicza w Łodzi
 Synagoga Petera Sendrowicza w Łodzi
 Synagoga Leona Czośniaka w Łodzi
 Synagoga Jankiela Lewkowicza i Wolfa Milicha w Łodzi
 Synagoga Józefa Kona w Łodzi
Dzielna (ob. prez. G. Narutowicza):
 Synagoga Eliasza Łódzkiego w Łodzi (ul. Dzielna 29)
 Synagoga Józefa Nelkina w Łodzi
 Synagoga Szmula Ledermana i Arona Fridricha w Łodzi

F 
Franciszkańska:
 Synagoga Lejba Radzinskiego w Łodzi

G 
Główna (ob. fragment alei J. Piłsudskiego):
 Synagoga Szlamy Grynberga w Łodzi
 Synagoga Chewrat-Miszmorim w Łodzi
 Synagoga Majera Abramowicza w Łodzi (ul. Główna 46)
 Synagoga Isakowicza Gutgolda w Łodzi
 Synagoga w Łodzi (ul. Główna 60)
Graficzna:
 Synagoga w Łodzi (ul. Graficzna 4)

J 
Jakuba:
 Synagoga Beniamina Gostyńskiego w Łodzi
 Synagoga Michała Direnhelda w Łodzi
 Synagoga Mendela Grincwejga w Łodzi
 Synagoga Michała Jakubowicza w Łodzi
 Synagoga Jeszubut Bajs Israel w Łodzi
Jerozolimska (ob. ulica nie istnieje):
 Synagoga Fiszela Lipskiego w Łodzi
 Synagoga Hercyka Zandera w Łodzi
 Synagoga Icka Halperna w Łodzi
Juliusza (ob. Dowborczyków):
 Synagoga Dawida Moszkowicza i Wolfa Mostowicza w Łodzi

K 
Kamienna (ob. Włókiennicza):
 Synagoga Szlamy Lebentala w Łodzi (ul. Kamienna 6)
 Synagoga Mordki Binensztoka w Łodzi
 Synagoga Mordki Hejlmana i Herszela Fejla w Łodzi
 Synagoga Zeliga Rajbenbacha w Łodzi (ul. Kamienna 13)
 Synagoga Józefa Nelkena w Łodzi (ul. Kamienna 13)
 Synagoga Moszka Kaufmana w Łodzi
 Synagoga Izraela Tajcha w Łodzi
 Synagoga Eliasza Łódzkiego w Łodzi (ul. Kamienna 20)
Kielma vel Kelma (ob. Marynarska):
 Synagoga Moszka Trejstera w Łodzi
Konstantynowska (ob. Legionów):
 Synagoga Mordki Bendeta w Łodzi
 Synagoga Herszlika Gnatka w Łodzi
Krótka (ob. R. Traugutta):
 Synagoga Majera Palucha w Łodzi (ul. Krótka 6)
 Synagoga Majera Palucha w Łodzi (ul. Krótka 12)
 Synagoga Chaskiela Walmana w Łodzi

L 
Lutomierska:
 Synagoga Gersza Lizmana w Łodzi

Ł 
Łagiewnicka:
 Synagoga Szymona Friszmana w Łodzi

M 
Mikołajewska (ob. H. Sienkiewicza):
 Synagoga Lichtenberga w Łodzi
 Synagoga Józefa Kaca w Łodzi
 Synagoga Gerszona Federa w Łodzi
 Synagoga w Łodzi (ul. Mikołajewska 69)

N 
Niska:
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (ul. Niska 18)
Nowomiejska:
 Synagoga Abrama Kapłana w Łodzi
 Synagoga Mendela Landau w Łodzi
 Synagoga Wolfa Bermana w Łodzi
 Synagoga Jakuba Lewkowicza w Łodzi
 Synagoga Fajwela Fajtlowicza w Łodzi
 Synagoga Wigdora Jakubowicza i Chaskiela Banata w Łodzi (ul. Nowomiejska 21)
 Synagoga Ezriela Sierakowskiego w Łodzi
Nowo-Zarzewska (ob. Zarzewska):
 Synagoga Gabriela Engela w Łodzi
 Synagoga Eliasza Wajnberga w Łodzi
 Synagoga Izraela Francuza w Łodzi

O 
Ogrodowa:
 Synagoga Lajbusia Hilenberga i Lajbusia Bławata w Łodzi
 Synagoga Aleksandra Bergmana w Łodzi
 Synagoga Abrama Bergera w Łodzi (ul. Ogrodowa 12)
 Synagoga Józefa Perły w Łodzi
 Synagoga Wolfa Warszawskiego w Łodzi

P 
Pańska (ob. S. Żeromskiego):
 Synagoga Majera Łaskiego w Łodzi
 Synagoga Moszka Przygurskiego w Łodzi
 Synagoga Lajba Salamończyka w Łodzi
Pieprzowa (ob. Hersza Berlińskiego):
 Synagoga Lejzera Bursztynowicza w Łodzi (ul. Pieprzowa 14)
 Synagoga Lejzera Bursztynowicza w Łodzi (ul. Pieprzowa 16)
 Synagoga Abrama Rozenberga w Łodzi
 Synagoga Sendera Dykiermana w Łodzi
Piłsudskiego Józefa (ob. Wschodnia):
 Synagoga Majera Girtlera w Łodzi
Piotrkowska:
 Synagoga Sendera Dyszkina w Łodzi
 Synagoga Izraela Senderowicza w Łodzi
 Synagoga Chaima Bławata w Łodzi
 Synagoga Lewiego Cygielberga w Łodzi
 Synagoga Salomona Kona w Łodzi
 Synagoga Chaima Wintera i Symchy Uberbojma w Łodzi
 Synagoga Jakuba Belina w Łodzi
 Synagoga Rachmila Szifowicza w Łodzi
 Synagoga Arona Kona w Łodzi (ul. Piotrkowska 31)
 Synagoga Chaima Wintera w Łodzi
 Synagoga Dydiego Bergera w Łodzi (ul. Piotrkowska 33)
 Synagoga Szymona Grinszpana w Łodzi
 Synagoga Jakuba Sroki w Łodzi
 Synagoga Eliakima Gliksmana i Jakuba Jankielewicza w Łodzi
 Synagoga w Łodzi (ul. Piotrkowska 46)
 Synagoga w Łodzi (ul. Piotrkowska 50)
 Synagoga Izraela Wolberga i Wolfa Majerowicza w Łodzi
 Synagoga Szmula Herszberga i Kadeta Gilwana w Łodzi
 Synagoga Menaszego Bławata i Hersza Muchnickiego w Łodzi
 Synagoga Jakuba Wiślickiego w Łodzi
 Synagoga Chaskiela Pelca w Łodzi
 Synagoga Majera Palucha w Łodzi (ul. Piotrkowska 92)
 Synagoga Berszta Lipszyca w Łodzi
 Synagoga Henocha Bryczkowskiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 107)
 Synagoga Moszka Kona w Łodzi
 Synagoga Henocha Bryczkowskiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 118)
 Synagoga Icka Gamprechta w Łodzi
 Synagoga Moszka Galtrichta w Łodzi
 Synagoga Lewka Jakubowicza w Łodzi
 Synagoga Bera Wolfa Szpigela w Łodzi
 Synagoga Michała Rotholza w Łodzi
Plac Kościelny:
 Synagoga Szlamy Lebentala w Łodzi (pl. Kościelny 8)
Podrzeczna:
 Synagoga Szulima Nejmana w Łodzi
 Synagoga Moszka Orbacha i Chemii Frenkela w Łodzi
 Synagoga Józefa Szpigela w Łodzi
 Synagoga Ezriela Terakowskiego w Łodzi
 Synagoga Moszka Józefowicza w Łodzi
 Synagoga Lewka Lewkowicza w Łodzi
 Synagoga Józefa Gociała w Łodzi
 Synagoga Hersza Karmioła w Łodzi
 Synagoga Lejba Szwajcara w Łodzi
Południowa (ob. Rewolucji 1905 roku):
 Synagoga Izraela Sendrowicza w Łodzi
 Synagoga Jakuba Finkelberga w Łodzi
 Synagoga Józefa Nelkena w Łodzi (ul. Południowa 18)
 Synagoga Zalmana Solomonowicza w Łodzi (ul. Południowa 20)
 Synagoga Zeliga Rajbenbacha w Łodzi (ul. Południowa 21)
 Synagoga Zalmana Solomonowicza w Łodzi (ul. Południowa 22)
 Synagoga Hersza Lipsztejna i Bernsztejna Codyka w Łodzi
 Synagoga Szlamy Kaca w Łodzi (ul. Południowa 27)
 Synagoga Reicherów w Łodzi
 Synagoga Suchera Lewkowicza w Łodzi
Północna:
 Synagoga Irego Wajnberga w Łodzi
 Synagoga Moszka Kochańskiego w Łodzi
 Synagoga Hersza Zilbersztejna w Łodzi (ul. Północna 6)
 Synagoga Hersza Zilbersztejna w Łodzi (ul. Północna 7)
 Synagoga Moszka Michałowicza w Łodzi
 Synagoga Moszka Fajtlowicza w Łodzi
 Synagoga Zeliga Wajngartena w Łodzi
 Synagoga Majera Adesmana w Łodzi
 Synagoga Lejba Helperna w Łodzi
 Synagoga Szmula Fridmana i Isaaka Szpiwaka w Łodzi
 Synagoga Rafała Landau w Łodzi
 Synagoga Icka Landau w Łodzi
 Synagoga Lewka Zilbermana w Łodzi
 Synagoga Abrama Witelzona w Łodzi
 Synagoga Szymona Frenkela w Łodzi
 Synagoga Majera Kirszbauma w Łodzi
 Synagoga Fiszela Fajna w Łodzi
Promenada (ob. aleja T. Kościuszki):
 Synagoga Majera Palucha w Łodzi

R 
Rokicińska (ob. fragment alei J. Piłsudskiego):
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (ul. Rokicińska 6)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (ul. Rokicińska 12)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (ul. Rokicińska 20)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (ul. Rokicińska 28)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (ul. Rokicińska 31)
Rynek Nowego Miasta (ob. plac Wolności):
 Synagoga Szlamy Epsztejna w Łodzi (Nowy Rynek 7)
 Synagoga Augusta Barucha w Łodzi
Rzgowska:
 Synagoga Pereca Grinberga w Łodzi
 Synagoga Jankiela Fersztera w Łodzi
 Synagoga Moszka Krela i Moszka Bergera w Łodzi

S 
Składowa:
 Synagoga Icka Maślanki w Łodzi
Skwerowa (ob. Polskiej Organizacji Wojskowej; POW):
 Synagoga Chila Kligiera w Łodzi
Solna:
 Synagoga Berka Dawida Radzynera w Łodzi (ul. Solna 5)
 Synagoga Berka Dawida Radzynera w Łodzi (ul. Solna 8)
 Synagoga Icka Frenkela w Łodzi
Staro-Brzezińska (niezidentyfikowana):
 Synagoga w Łodzi (ul. Staro-Brzezińska 36)
Staro-Zarzewska (ob. S. Przybyszewskiego):
 Synagoga Szlamy Fridmana w Łodzi
 Synagoga Mordki Markusa w Łodzi (ul. Staro-Zarzewska 5)
 Synagoga Moszka i Chaima Goldbergów w Łodzi
Stary Rynek:
 Synagoga Henocha Łódzkiego w Łodzi
 Synagoga Wolfa Frenkela i Jakuba Orbacha w Łodzi
 Synagoga Judy Lubochińskiego i Lejba Joskowicza w Łodzi
 Synagoga Abrama Latowicza i Bombla Kaufepana w Łodzi
 Synagoga Majera Rormana w Łodzi
 Synagoga Abrama Bergera w Łodzi (Stary Rynek)
Stodolniana (ob. fragment ulicy Zachodniej):
 Synagoga Jonasa Czośniaka w Łodzi

Ś 
Średniej (ob. Pomorska):
 Synagoga Jakuba Honigsztajna i Majera Krula w Łodzi
 Synagoga Roberta Karpfa w Łodzi
 Synagoga Bera Krauskopfa w Łodzi

T 
Targowa:
 Synagoga Henocha Frenkela w Łodzi
 Synagoga Majera Abramowicza w Łodzi (ul. Targowa 65)

W 
Widzewska (ob. J. Kilińskiego):
 Synagoga Szlamy Epsztejna w Łodzi (ul. Widzewska 27)
 Synagoga Hersza Szpejberga i Jakuba Zaksa w Łodzi (ul. Widzewska 42)
 Synagoga Iczego Walda w Łodzi
 Synagoga Hersza Sznejberga w Łodzi
 Synagoga Mendela Wieruszewskiego w Łodzi
 Synagoga Chaima Birnbauma w Łodzi
 Synagoga Lejzera Grosmana w Łodzi
 Synagoga Fajwela Fajlłowicza w Łodzi
Wolborska:
 Synagoga Moszka Orbacha w Łodzi
 Synagoga Nusyna Nachmana Żelechowskiego w Łodzi
 Synagoga Hercka Kaczki w Łodzi
 Synagoga Idela Lubochińskiego w Łodzi
 Synagoga Moszka Libermensza w Łodzi
 Synagoga Lejba Lajpcigera i Elji Pantela w Łodzi
Wólczańska:
 Synagoga Szmerłowicza w Łodzi
Wschodnia:
 Synagoga Chunego Hamburskiego w Łodzi
 Synagoga Arona Kona w Łodzi (ul. Wschodnia 10)
 Synagoga Arona Russaka w Łodzi
 Synagoga Wigdora Jakubowicza i Chaskiela Banata w Łodzi (ul. Wschodnia 18)
 Synagoga Zalmana Bibergala i Majera Lichtensztejna w Łodzi (ul. Wschodnia 24)
 Synagoga Zeliga Rajbenbacha w Łodzi (ul. Wschodnia 25)
 Synagoga Arona Czlenowa i Zalmy Krenicera w Łodzi
 Synagoga Zalmana Bibergala i Majera Lichtensztejna w Łodzi (ul. Wschodnia 29)
 Synagoga Szlamy Kaca w Łodzi (ul. Wschodnia 33)
 Synagoga Pinkusa Libermana w Łodzi
 Synagoga Arona Rokmana i Dawida Epsztejna w Łodzi
 Synagoga Szmula Szlamowicza w Łodzi
 Synagoga Majera Kestenberga w Łodzi
 Synagoga Berka Lipszyca w Łodzi
 Synagoga Abrama Lipszyca w Łodzi (ul. Wschodnia 53)
 Synagoga Chaima Nejmana w Łodzi (ul. Wschodnia 54)
 Synagoga Icka Szalmy Mowszowicza w Łodzi
 Synagoga Abrama Lipszyca w Łodzi (ul. Wschodnia 58)
 Synagoga Mendela Krakowskiego w Łodzi
 Synagoga Bencjona Kissyna w Łodzi

Z 
Zachodnia:
 Synagoga w Łodzi (ul. Zachodnia 29)
 Synagoga Chaskiela Działowskiego w Łodzi (ul. Zachodnia 40)
 Synagoga Majera Berlinera w Łodzi
 Synagoga Majera Czaryskiego w Łodzi
 Synagoga chasydów z Aleksandrowa w Łodzi
 Synagoga Josela Urysona w Łodzi (ul. Zachodnia 66)
 Synagoga w Łodzi (ul. Zachodnia 78)
Zagajnikowa:
 Synagoga Chaima Nejmana w Łodzi (ul. Zagajnikowa)
Zarzewska (ob. S. Przybyszewskiego):
 Synagoga Mordki Markusa w Łodzi (ul. Zarzewska 5)
 Synagoga Majera Ejlenberg w Łodzi
 Synagoga Arona Ratnera w Łodzi
Zawadzka (ob. Zawiszy Czarnego na Bałutach lub A. Próchnika w Śródmieściu):
 Synagoga Majlcha Sztorka w Łodzi
 Synagoga Chaskiela Działowskiego w Łodzi (ul. Zawadzka 29)
Zgierska:
 Synagoga Chila Abrama Feldmana i Dawida Rozencwajga w Łodzi
 Synagoga Lejba Szlamowicza w Łodzi
 Synagoga Icka Zimenfelda w Łodzi
 Synagoga Arona Falkego w Łodzi
 Synagoga w Łodzi (ul. Zgierska 32)
Zielona:
 Synagoga Jankiela Bławata w Łodzi

Ż 
Żurawia
 Synagoga Icka Orzecha w Łodzi
 Synagoga w Łodzi (ul. Żurawia 4)

Zobacz też 

 Nowy cmentarz żydowski w Łodzi
 Stary cmentarz żydowski w Łodzi
 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi
 Litzmannstadt Ghetto

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Synagogi dawnej Łodzi